Branko Radivojevič (né le  à Piešťany en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace, d'origine serbe.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Dukla Trencin, il est choisi en quarante-neuvième position par les Bulls de Belleville lors de la sélection européenne 1998 de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Les Bulls remportent la coupe J.-Ross-Robertson 1999. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1999 dans la Ligue nationale de hockey par l'Avalanche du Colorado en , en . En 2001, il passe professionnel avec les Falcons de Springfield en Ligue américaine de hockey et au cours de la saison, il rejoint la Ligue nationale de hockey et les Coyotes de Phoenix. Le , il échangé aux Flyers de Philadelphie avec Sean Burke et Ben Eager en retour de Mike Comrie. En 2006, il signe un contrat avec le Wild du Minnesota. En 2008, il signe au HK Spartak Moscou dans la  KHL.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie aux différentes compétitions senior depuis 2003. Il compte 4 buts en 33 sélections.

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey de l'Ontario 
 2000-2001 : remporte le trophée Jim-Mahon.
 2000-2001 : nommé dans la première équipe d'étoiles.

Ligue nationale de hockey 
 2008-2009 : participe au match des jeunes étoiles.

Ligue continentale de hockey 
 2008-2009 : sélectionné avec la sélection Jagr pour le Match des étoiles.
 2010 : participe avec l'équipe Jágr au deuxième Match des étoiles (titulaire).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998|| HC Dukla Trenčín|| Extraliga Slovaque|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Bulls de Belleville|| LHO|| 68|| 20|| 38|| 58|| 61|| 21|| 7|| 17|| 24|| 18
|-
| 1999-2000|| Bulls de Belleville|| LHO || 59|| 23|| 49|| 72|| 86|| 16|| 5|| 8|| 13|| 32
|-
| 2000-2001|| Bulls de Belleville|| LHO || 61|| 34|| 70|| 104|| 77|| 10|| 6|| 10|| 16|| 18
|-
| 2001-2002|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 18|| 4|| 2|| 6|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2001-2002|| Falcons de Springfield|| LAH|| 62|| 18|| 21|| 39|| 64|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 79|| 12|| 15|| 27|| 63|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 53|| 9|| 14|| 23|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 24|| 1|| 8|| 9|| 36|| 18|| 1|| 1|| 2|| 32
|-
| 2004-2005||HC Vsetin || Extraliga Tch.|| 31|| 7|| 11|| 18|| 114|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Luleå HF|| Elitserien|| 10|| 6|| 5|| 11|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0|| 44
|-
| 2005-2006|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 64|| 8|| 6|| 14|| 44|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2006-2007|| Wild du Minnesota|| LNH|| 82|| 11|| 13|| 24|| 21|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| Wild du Minnesota|| LNH|| 73|| 7|| 10|| 17|| 48|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| HK Spartak Moscou || KHL|| 49|| 17|| 28|| 45|| 86|| 6|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2009-2010|| HK Spartak Moscou || KHL || 56|| 18|| 37|| 55|| 115|| 9|| 0|| 4|| 4|| 33
|-
| 2010-2011|| HK Spartak Moscou || KHL || 54|| 7|| 23|| 30|| 51|| 4|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 2011-2012|| Atlant Mytichtchi || KHL || 43|| 7|| 20|| 27|| 24|| 12|| 5|| 2|| 7|| 10
|-
| 2012-2013|| HK Spartak Moscou || KHL || 50|| 4|| 17|| 21|| 23|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 14|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HC Slovan Bratislava || KHL || 31|| 3|| 5|| 8|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HC Dukla Trenčín || Extraliga Slovaque || 12|| 6|| 5|| 11|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga Tch. || 37 || 6 || 15 || 21 || 36 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016|| HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga Tch. || 51 || 15 || 26 || 41 || 71 || 14 || 5 || 12 || 17 || 6
|-
| 2016-2017|| HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga Tch. ||52 || 9 || 24 || 33 || 20 || 16 || 4 || 6 || 10 || 10
|-
| 2017-2018|| HC Dukla Trenčín || Extraliga Slovaque || 45 || 16 || 29 || 45 || 49 || 17 || 8 || 9 || 17 || 36
|-
| 2018-2019|| HC Dukla Trenčín || Extraliga Slovaque || 56 || 13 || 30 || 43 || 44 || 4 || 0 ||	2 ||2 || 4
|-
| 2019-2020|| HC Dukla Trenčín || Extraliga Slovaque || 2|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

| 393 || 52 || 68 || 120 || 252 || 31 || 2 || 1 || 3 || 36

Au niveau international 

|-
| 2000 ||align="left"| Championnat du monde junior ||7||0||0||0|| 4||0 || align="left"| Neuvième place
|-
| 2003 ||align="left"| Championnat du monde ||9||2||1||3|| 8|| +3||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2004 ||align="left"| Coupe du monde ||4||0||1||1|| 2|| -4 || align="left"|Défaite en quarts de finale
|-
| 2007 ||align="left"| Championnat du monde ||7||2||1||3|| 6 || 0 ||align="left"|Défaite en quarts de finale
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde ||6||0||1||1|| 4|| -1 || align="left"|Dixième place
|-
| 2010 || align="left"| Jeux olympiques || 7|| 0|| 0|| 0|| 6|| -1|| align="left"|Quatrième place
|-
| 2011 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 6|| -1|| align="left"|Dixième place
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 4|| 4|| 8|| 2|| +5||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 8|| 3|| 2|| 5|| 2|| +2||align="left"| Huitième place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1|| align="left"| Onzième place

Références 

Naissance en novembre 1980
Naissance à Piešťany
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur du Luleå HF
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HC Vsetín
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Naissance en Tchécoslovaquie